Туве Малин Фрида Александерссон (; ) — шведская ориентировщица и скайраннер. Десятикратная чемпионка мира в ориентировании на лыжах и пятнадцатикратная в ориентировании бегом, четырёхкратная чемпионка Европы по ориентированию бегом, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию на лыжах и по спортивному ориентированию бегом. В 2018 году она выиграла дистанцию на чемпионате мира по скайраннингу, который стал ее второй гонкой в скайраннинге. В 2021 году Туве победила в комбинированной дисциплине на чемпионате мира по ски-альпинизму. Находится на вершине как бегового, так и лыжного ориентирования.

Чемпионаты мира среди юниоров 
Александерссон стала победительницей на средней (миддл) дистанции Чемпионата мира среди юниоров по спортивному ориентированию в 2009 году, когда ей было 16 лет, конкурируя со спортсменками до четырёх лет старше её. Она так же завоевала титул чемпиона на средней дистанции в 2010 и 2012 годах. Кроме того, выиграла ещё де золотые медали в спринте и в эстафете, две серебряные и одну бронзовую на длинной дистанции (Лонг).

Спортивное ориентирование на лыжах 
Она завоевала золотую медаль в спринтерской дистанции на чемпионате мира по лыжному ориентированию в Швеции в 2011 году. В 2015 году она в очередной раз выиграла чемпионат мира. Александерссон на чемпионате мира в Красноярске в 2017 году выиграла три золотые медали.

Чемпионат мира по спортивному ориентированию бегом 
В 2016 году выиграла обе индивидуальные лесные дисциплины на Чемпионат мира по спортивному ориентированию бегом.

В 2017 году она продолжала доминировать на чемпионате мира по спортивному ориентированию в Эстонии, где она выиграла все лесные дистанции (средняя, длинная и эстафета).

В 2018 ЧМ она выиграла серебряные медали в спринте и эстафете, золотые — в смешанной эстафете. и длинной дистанции.

Кубок мира 
Выигрывала кубок мира по спортивному ориентированию четыре года подряд (2014—2017).

Чемпионат Европы 
Тувевона выиграла индивидуальные лесные дисциплины чемпионата Европы по спортивному ориентированию в 2016 году. В 2018 году она завоевала золотые медали в спринте и на длинной дистанции, также стала серебряным призёром на средней дистанции.

Скайраннинг 
В 2017 году Туве выиграла 29 километровую гонку Limone Extreme.

Примечания

Ссылки 
 
 Личный веб-сайт

Ориентировщики по алфавиту
Ориентировщики Швеции
Чемпионы мира по спортивному ориентированию на лыжах
Чемпионы Европы по спортивному ориентированию на лыжах
Чемпионы Европы по спортивному ориентированию
Обладатели Кубка мира по спортивному ориентированию бегом